Missy steht für:

 Missy (Pornodarstellerin) (1967–2008), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Missy Magazine, feministische Zeitschrift

Missy ist der Name folgender Orte:
 Missy VD, Gemeinde im Bezirk Broye-Vully, Kanton Waadt, Schweiz
 Missy (Calvados), Dorf im Département Calvados, Frankreich
 Missy-aux-Bois, Gemeinde im Département Aisne, Frankreich
 Missy-lès-Pierrepont, Gemeinde im Département Aisne, Frankreich
 Missy-sur-Aisne, Gemeinde im Département Aisne, Frankreich